Il doppio del torneo di tennis Ho Chi Minh Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Cecil Mamiit e Eric Taino che hanno battuto in finale Aisam-ul-Haq Qureshi e Orest Tereščuk 6-3, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

 Robert Lindstedt /  Lu Yen-Hsun (semifinali)
Assente

 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Orest Tereščuk (finale)
 Pavel Šnobel /  Michal Tabara (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ho Chi Minh Challenger 2005